Land O'Lakes, une entreprise laitière américaine.
 Land O' Lakes, une ville de Floride.
 Land O' Lakes, une ville du Wisconsin.